Il singolare del torneo di tennis Qatar Total Open 2001, facente parte del WTA Tour 2001, ha avuto come vincitrice Martina Hingis che ha battuto in finale 6–3, 6–2  Sandrine Testud.

Teste di serie
Le prime 2 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Martina Hingis (campionessa)
  Mary Pierce (secondo turno)
  Sandrine Testud (finale)
  Barbara Schett (semifinali)

 Tamarine Tanasugarn (secondo turno) 
n/a
 Rita Grande (primo turno) 
 Joannette Kruger (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Qatar Total Open 2001